Сан-Жозе-ду-Жакури ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси. Входит в экономико-статистический  микрорегион Песанья. Население составляет 6281 человек на 2006 год. Занимает площадь 345,861 км². Плотность населения — 18,2 чел./км².

История 
Город основан 1 января 1950 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 16.119.154,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.474,54 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,669 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс